Alberto Lombardo, né le , est un auteur dramatique et acteur français contemporain.

Biographie

Œuvres 
Il est l'auteur de :
L'Air de rien, adaptation théâtrale de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust sur la relation Albertine-Marcel, 1988.
 Tout en l'air - Monologues de femmes, 1991.
 Dérives sur un terrain vague, 1993.
 La Revanche de James, 1994.
 Un homme à p(r)endre, 1995.
 Un parfum de montgolfière, 1998.
 Pièce traduite en italien par Fausta Squatriti ;
 et en anglais par Alexander Bollinger, sous le titre A scent of a Hot Air Balloon.
 Longtemps nous nous sommes réveillés avec un mal de crâne, 2000.
 Faux départs, 2002.
 Les femmes ont-elles une âme, 2002.
 Femmes sans frontière, 2003.
 Un train dans la tête, 2006.
 Une femme de tête(s), 2008.
 Quand mon cœur bat, je veux que tu l'entendes, spectacle vidéo-théâtral, vidéo d'Isabelle Delamare, 2008-2009.
 Mon œdipe montgolfière, spectacle vidéo-théâtral, vidéo d'Isabelle Delamare, 2009-2010.
 Octave et les valeureuses, 2011.
 Secrète-partie, 2012.
 Rosimont, le double de Molière, co-écrite avec Catherine Tullat, 2013.
 Tuer Phèdre, 2014.
 Masterclass sur le désir, 2016.
 Derrière la porte (suite contemporaine de Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée d'Alfred de Musset), 2017
 Compagnie sans commandeur, 2017
Tout le monde s'en fout d'Alberto Lombardo, 2018
Pièces publiées

 Femmes sans frontière, Préface d'Eduardo Manet, Paris, éd. Alna, 2004.
 Les femmes ont-elles une âme, Paris, éd. L'Harmattan, 2006.
 Secrète-partie, Paris, éd. Art et Comédie, 2007.
 Un parfum de Montgolfière, Paris, éd. Art et Comédie, 2008.
 Octave et les valeureuses, Paris, éd. Art et Comédie, 2011.
 Rosimont, le double de Molière, Paris, éd. Art et Comédie, 2013. Pièce co-écrite avec Catherine Tullat.
 Tuer Phèdre, Préface de Michel Azama, Paris, éd. Le Solitaire, 2014.
 Un homme à p(r)endre et Une femme de tête(s), éd. Le Solitaire, 2016
 Compagnie sans commandeur, Paris, éd. Art et Comédie, 2017.
 Derrière la porte, éd, Écritures Théâtrales Grand Sud Ouest, 2017.
 Reims intime Underground, éd Le Facteur Théâtre, écrite avec Didier Lelong, 2018

Pièces radiophoniques
 Mouvements 21 sans bémol, France Culture, 2007.
 Quand on aime, on ne compte pas, France Inter, 2008.
 Ce qui reste, France Inter, 2009.
 Rosimond, le double de Molière, France Inter, 2010.
 Pour l'amour d'une femme, France Inter, 2011.
 La Parole d'un ange, France Inter, 2011.
 Hubert sous influence, France Inter, 2012.

Prix 
 Quand mon cœur bat je veux que tu l'entendes a remporté le « prix de la meilleure œuvre originale » au Festigay 2009, à Paris.
 Octave et les valeureuses, pièce inédite, a remporté le « prix spécial du Jury » de l'Accademia internationale Il Convivio, à Messine, en Sicile.

Notes et références

Liens externes 
 
 Site officiel
 Site d'Alberto Lombardo
 Fiche auteur sur le site québécois Nelfanto
 Photos et vidéos

Dramaturge français du XXe siècle
Naissance en février 1964